Coincy, commune française du département de l'Aisne ;
 Coincy, commune française du département de la Moselle.

Voir aussi 

 Bornes de délimitation de Coincy
 Le canton de Coincy, un ancien canton du département de l’Aisne
 L’abbaye de Coincy
 Le prix de Coincy, une distinction de la société botanique de France.
 Gauthier de Coincy (1178-1236), moine bénédictin et trouvère français
 Jean-Baptiste de Coincy (1709-1797), lieutenant-général des armées du roi, commandeur de l’ordre de Saint Louis
 François-Benoît de Coincy (1745-1831), Caissier Général du Trésor Royal, Commissaire de la Trésorerie nationale
 Auguste-Henri de Coincy (1837-1903), botaniste français, à qui le genre Coincya, de la famille des Brassicaceae, rend hommage.

Homonymie de toponyme

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France